Név
 Lili, keresztnév

Filmek
 Lilli, a kis boszorkány – A sárkány és a mágikus könyv (2009), Stefan Ruzowitzky filmje
 Lilli, a kis boszorkány – Utazás Mandolánba (2011), Harald Sicheritz filmje

Televíziós sorozat
 Lilli, a kis boszorkány (2004–2007), angol–amerikai–német–francia rajzfilmsorozat